Ел Пуентон има више значења:

 Ел Пуентон (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пуентон (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику